A Csernomorec szóra az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Csernomorec Novorosszijszk, egy orosz labdarúgócsapat neve
 Csernomorec Ogyessza, egy ukrán labdarúgócsapat egykori, szovjet neve
 Csernomorec Varna, egy bolgár labdarúgócsapat neve